Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak podsavezne lige od sljedeće sezone nastupa u Slavonskoj nogometnoj zoni, dok posljednje dvije ekipe ispadaju u niži rang. Zbog proširenja lige na 12 klubova, iz nje nitko nije ispao.

Ljestvica

Bilješke 
NK Sloga Borovo kažnjena oduzimanjem 2 boda
U ovoj sezoni su sudjelovali i drugi sastavi NK Borovo i NK Dinamo Vinkovci, koji su bili izvan konkurencije, odnosno mečevi protiv njih se nisu računali u konačnom plasmanu klubova na tablici

Izvori 

 Vinkovački list #524
 Godišnjak FSJ 1961-62, Beograd, 1962., ISSN: 0351-2894, str. 201  

1961-62
1961-62
Vinkovci